Улица 8 Марта (укр. Вулиця 8 Березня) — улица Мелитополя, идущая от улицы Героев Украины до улицы Шмидта. Состоит из частного и промышленного секторов. Покрытие асфальтное и грунтовое (бывший переулок 8 Марта).

Название 
Улица названа в честь праздника 8 Марта — международного дня борьбы за права женщин, изначально появившегося как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.

История 
Точная дата появления улицы неизвестна. До 17 июня 1929 года она называлась Дмитриевской. До 21 октября 1965 года в состав улицы входил нынешний Университетский переулок. В 2000-х годах к улице 8 Марта был присоединён одноименный переулок.

Объекты 
 ОАО «Мелитопольский хлебозавод»
 ООО «СавВАТС» (металлопрокат)

Примечания 

8 Марта